Појам  може да се односи на:

 Давид II Шкотски
 Давид II Грузијски